Jonathan Erlich e Aisam-ul-Haq Qureshi erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato insieme a questa edizione del torneo. Erlich ha fatto coppia con James Cerretani, perdendo al primo turno contro Guido Pella e João Sousa. Qureshi ha fatto coppia con Santiago González, perdendo in semifinale contro Ivan Dodig e Mate Pavić.

In finale Dodig e Pavić hanno sconfitto Austin Krajicek e Jeevan Nedunchezhiyan con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Mate Pavić (campioni)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (primo turno)

  Divij Sharan /  Artem Sitak (primo turno)
  Santiago González /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinale)

Alternate 
  Ruben Bemelmans /  Prajnesh Gunneswaran (quarti di finale)

Wildcard 

  Gao Xin /  Te Rigele (primo turno)

 Gong Maoxin /  Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chengdu Open 2018